Illmersdorf (Drebkau), een plaats in de gemeente Drebkau in de Duitse deelstaat Brandenburg
Illmersdorf (Ilhow), een plaats in de gemeente Ihlow in de Duitse deelstaat Brandenburg